Holovousy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Holovousy, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Holovousy, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň